Womack Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Womack Airport (Arizona)
 Womack Airport (Georgia)
 Womack Airport (Kansas)